Швендт () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Швендт, Этьен Франсуа Жозеф (Étienne François Joseph Schwendt; 1748—1820) — депутат Страсбурга в Национальном собрании Франции.

Примечания